Nian steht für:

 Nian (Dämon), Dämon der chinesischen Mythologie
 Nian-Aufstand, einen Aufstand im China des 19. Jahrhunderts;
 Nian, eine Figur aus dem Trickfilm Lauras Stern und der geheimnisvolle Drache Nian
 Nian (Zentralmiomaffo), ein Dorf im indonesischen Distrikt Zentralmiomaffo in Westtimor